The Plaything – film del 1913 diretto da James Kirkwood
The Plaything – film del 1929 diretto da Castleton Knight